Old Man, expression anglaise signifiant « Vieil Homme », peut faire référence à :
 , une chanson de Neil Young ;
 Old Man, une nouvelle de William Faulkner ;
 Old Man, téléfilm américain de John Kent Harrison diffusé en 1997 ;
 The Old Man, un épisode de Seinfeld ;
 The Old Man, un personnage de bande dessinée ;

 Old Man's Child, un groupe norvégien  de Black metal symphonique ;
 Old Man of the Lake, le nom donné à un bois flotté dans les eaux de Crater Lake aux USA ;
 Old Man of Hoy, un stack d'Écosse ;
 Old Man of Stoer, un autre stack d'Écosse.

Voir aussi